Toponimi
Locust – città della Contea di Stanly e della Contea di Cabarrus, Carolina del Nord
Locust – township della Contea di Columbia, Pennsylvania

 Cinema
Le Locuste – (The Locusts) film del 1997 diretto da John Patrick Kelley

Musica
Locust – singolo dei Machine Head dall'album Unto the Locust del 2011
The Locust – band hardcore-noise originaria della California
Locust Music – etichetta discografica indipendente fondata a Chicago nel 2001